Gegen den Strom steht für:

 Gegen den Strom (Zeitschrift), Zeitschrift der KPD-Opposition in den Jahren 1928–1935

Titel folgender Musikalben:
 Gegen den Strom (Album), Musikalbum aus dem Jahr 2006 von Udo Lindenberg

Titel folgender Filme:

 Gegen den Strom (1997), Film von Thorsten Näter
 Gegen den Strom (2003), Film von Russell Mulcahy
 Gegen den Strom (2018), Originaltitel Kona fer í stríð, Film von Benedikt Erlingsson

 Contracorriente – Gegen den Strom, Film von Javier Fuentes-León
 Stubbe – Von Fall zu Fall: Gegen den Strom, deutscher Fernsehfilm von Oren Schmuckler (2010)
 Wilsberg: Gegen den Strom, Film von Michael Schneider
 Gegen den Strom (2019), Film von Sobo Swobodnik
 Sara Mardini, Gegen den Strom (2023), Film von Charly Feldman 
Siehe auch:
 Verschmutzung gegen den Strom